Edward Keble Talbot (1877-1949), prêtre anglican britannique ;
 Henry Keble (? - 1517), lord-maire de Londres en 1510 ;
 John Keble (1792-1866), ecclésiastique britannique, poète et théologien.

Autre 
 Keble College, un collège de l'Université d'Oxford.